Moghadam ist der Familienname folgender Personen:

 Bijan Fateh-Moghadam (* 1970), deutscher Jurist
 Maryam Moghadam (* 1970), iranische Schauspielerin und Filmemacherin
 Nasser Moghadam (1921–1979), iranischer Generalleutnant
 Valentine Moghadam (* 1952), iranische Soziologin

Siehe auch:
 Moghaddam